Епинал () насеље је и општина у Француској у региону Лорена, у департману Вогези.

По подацима из 2011. године у општини је живело 32.734 становника, а густина насељености је износила 552,57 становника/-{km²}-.

Географија 
Епинал заузима површину од . Налази се на реци Мозел, 60 km јужно од Нансија.

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Швебиш Хал
  Кјери
  Лафборо
  Битољ
  Gembloux
  Ла Крос
  Нови Јичин

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 
 Мапе и сателитски снимци:
 -{Google maps}-
 -{MSN}--ов атлас света

Департман Вогези у Француској
Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској